

Lokalizacje

Białoruś 
 Reut – historyczna nazwa wsi Rewut, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim

Mołdawia 
 Reut – rzeka, dopływ Dniestru

Niemcy 
 Reut – dzielnica Osterhofen
 Reut – dzielnica Vilshofen an der Donau
 Reut – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn

Zobacz też 

 Reit
 Reith
 Reuth